Gaudin peut faire référence à

Saint 
 Gaudin, évêque de Soissons au  († 700), fêté le 11 février.

Patronyme 

 André Gaudin (1874-19?), rameur français ;
 Antoine Gaudin (1816-1873), homme politique français ;
 Auguste-Jean Gaudin (1914-1992), peintre et graveur français.
 Bruno Gaudin (1951-), architecte français, fils d'Henri Gaudin ;
 Charles-Théophile Gaudin (1822-1866), botaniste, paléontologue et précepteur vaudois ;
  dont 
 Christian Gaudin (19?-), monteur français,
 Christian Gaudin (1950-), homme politique français,
 Christian Gaudin (1967-), handballeur français,
 Christian Gaudin (19?-), dessinateur et illustrateur français ;
 Claude-Émile Gaudin (1768-?), homme politique français ;
 Damien Gaudin (1986-), coureur cycliste français ;
 Denise Gaudin (1923-2016)), patineuse artistique française ;
 Émile-François Gaudin (1825-1884), avocat, diplomate et homme politique français ;
 Félix Gaudin (1851-1930), peintre-verrier et mosaïste ;
 Gabriel-Claude Gaudin (1858-1921), homme politique français ;
 Henri Gaudin (1933-2021), architecte français ;
 Jacques Gaudin de la Bérillais (1733-1793), lieutenant-colonel, chef royaliste et médiateur pendant la guerre de Vendée ;
 Jacques-Maurice Gaudin (1735-1810), homme d'Église et politique français ;
 Jean Gaudin (1766-1833), botaniste suisse ;  
 Jean Gaudin  (1879-1954), verrier et mosaïste, fils de Félix Gaudin ;
 Jean-Claude Gaudin (né en 1939), homme politique français, maire de Marseille ;
 Jean-François-Aimé-Philippe Gaudin (1766-1833), botaniste suisse;
 Jean-Olivier Gaudin (1746-1830), général de brigade ;
 Jean-Pierre Gaudin (1944-), professeur de science politique ;
 Jean-Philippe Gaudin, personnalité du renseignement suisse ;
 Joseph-Marie Gaudin (1754-1818), homme politique et révolutionnaire français ;
 Louis Gaudin dit Zig (1882-1936), affichiste et costumier français ;
 Lucien Gaudin (1886-1934), escrimeur français ;
 Marc Antoine Gaudin (1804-1880), scientifique français ;
 Martin Michel Charles Gaudin (1756-1841), homme politique français ;
 Michel Gaudin (né en 1948), haut fonctionnaire français ;
 Pierre Gaudin (1908-1973), peintre-verrier et mosaïste, fils de Jean Gaudin ;
 Sylvie Gaudin (1950-1994), peintre-verrier ; 
 Thibaud Gaudin (12?-1292), maître de l'Ordre du Temple ;
 Thierry Gaudin (né en 1940), prospectiviste français ;

Gaudin de Villaine 
 Famille Gaudin de Villaine :
 Adrien Gabriel Gaudin de Villaine (1800-1876), général de division français ;
 Auguste Camille Louis Marie Gaudin de Villaine (1851-1904), général de brigade français ;
 Adrien Gaudin de Villaine (1852-1930), homme politique français.

Toponyme 

 Chemiré-le-Gaudin, commune française de la Sarthe ;
 La Chapelle-Gaudin, commune française des Deux-Sèvres

Plante 
 La Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin (alias Luzula maxima (Reichard) DC.) est une espèce végétale forestière acidiphile, de la famille des Juncaceae.